Diakun ist der Familienname folgender Personen:
 Alex Diakun (* 1946), kanadischer Schauspieler
 Marzena Diakun (* 1981), polnische Dirigentin

Siehe auch:
 Diakon, geistliches Amt innerhalb der Kirche